Rune Johansson je ime več osebnosti:

 Rune Johansson (hokejist, rojen 1920)
 Rune Johansson (hokejist, rojen 1921)
 Rune Johansson (nogometaš)
 Rune Johansson (politik)